Haskins – wieś w USA, Hrabstwo Wood (Ohio) w stanie Ohio.
 Haskins Laboratories – prywatny instytut badawczy założony w 1935 roku i znajdujący się od 1970 roku w New Haven, Connecticut. Instytut jest typu non-profit i prowadzi badania nad mową, językiem i czytaniem. 

Osoby o nazwisku Haskins:

 Caryl Parker Haskins (1908 - 2001), amerykański naukowiec.
 Charles H. Haskins (1870-1937), historyk amerykański.
 Charles Waldo Haskins (1852-1903), współzałożyciel firmy Haskins. 
 Clem Haskins (ur. 1943), były amerykański koszykarz i trener.
 David Haskins (zapaśnik).
 Dennis Haskins (ur. 1950), aktor amerykański.
 Django Haskins (ur. 1973), piosenkarz amerykański.
 Don Haskins (1930-2008), „Miś”, były amerykański trener koszykówki.
 Fuzzy Haskins (ur. 1941), amerykański wokalista i gitarzysta.
 Kevin Haskins (ur. 1960), perkusista angielski.
 Minnie Louise Haskins (1875-1957), poetka, wykładowca akademicki.
 Roger Haskins, biskup angielski.
 Sam Haskins (1926–2009), brytyjski fotograf w RPA.
 Sarah Haskins (ur. 1981), triatlonistka amerykańska.
 Sarah Haskins (ur. 1979), amerykańska artystka, komik.
 Steve Haskins (ur. 1958), amerykański golfista.
 Terry Haskins  (1955-2000), Marszałek Izby Reprezentantów Karoliny Południowej.